Zielony Potok – potok na Wyspie Króla Jerzego
Gminy w USA:
 Green Creek (ang. Green Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
 Green Creek (ang. Green Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky